Kapsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaapsaari, ö, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kapsaari (ö i Finland), Norra Karelen, Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar